Termin DD-karboksipeptidaza ima više značenja.

 Serin-tip D-Ala-D-Ala karboksipeptidaza, enzim
 Muramoilpentapeptidna karboksipeptidaza, enzim
 Cinkova D-Ala-D-Ala karboksipeptidaza, enzim